Lars Jonsson ist der Name folgender Personen: 

* Lars Jonsson (Illustrator) (* 1952), schwedischer Illustrator, Maler und Autor
 Lars Jonsson (Tennisspieler) (* 1970), schwedischer Tennisspieler
 Lars Jonsson (Eishockeyspieler) (* 1982), schwedischer Eishockeyspieler
 Lars-Erik Jonsson (1959–2006), schwedischer Sänger (Tenor)
 Lars Theodor Jonsson (1903–1998), schwedischer Skilangläufer